IPTC bezeichnet:

 International Press Telecommunications Council, eine Organisation
 IPTC-IIM-Standard, einen Standard zur Speicherung von Textinformationen in Bilddateien

IPTC